Hotentote puede hacer referencia a:

 los hotentotes, una etnia nómada africana;
 El Hotentote, un pintor mexicano;
 el topo dorado hotentote, un pequeño mamífero insectívoro.